Derry steht für

 Derry, eine Stadt in Nordirland
 Derry (District), einen ehemaligen nordirischen District
 County Londonderry, eine Grafschaft in Nordirland
 Derry (Fluss), ein Fluss im County Wicklow
 Den fiktiven Ort Derry (Maine) in Werken des Schriftstellers Stephen King

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Derry (Louisiana)
 Derry (New Hampshire)
 Derry (New Mexico)
 Derry (Pennsylvania)

Personen:
 Ambrose Derry, Justizminister und Generalstaatsanwalt in Ghana
 Duncan R. Derry (1906–1987), kanadischer Geologe
 Shaun Derry (* 1977), englischer Fußballspieler und -trainer

Vorname:
 Derry Wilkie (1941–2001), englischer Musiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Derry Mining Site Camp, in Leadville, Connecticut, ID-Nr. 00000782
 Derry Session House and Enclosure, in Hershey, Pennsylvania, ID-Nr. 06001061

Siehe auch:
 Karikatur von Lord Bristol, Bischof von Derry
 Derry Township
 Dery
 Deri